Crispin – forma inglese del nome proprio di persona Crispino
Edmund Crispin – scrittore e compositore britannico
Joe Crispin – cestista statunitense

Pagine correlate
Crispina
Crispino (disambigua)